Le canton de Sainte-Anne est le nom porté par plusieurs divisions administratives ou électorales françaises :

 le canton de Sainte-Anne est un canton du département et de la région Guadeloupe ;
 le canton de Sainte-Anne est un ancien canton du département et de la région Martinique ;
 le canton de Sainte-Anne-1 est un ancien canton du département et de la région Guadeloupe ;
 le canton de Sainte-Anne-2 est un ancien canton du département et de la région Guadeloupe.